Das 12,5-km-Verfolgungsrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 16. Februar 2010 um 12:45 Uhr im Whistler Olympic Park statt. Olympiasieger wurde der Schwede Björn Ferry. Die Silbermedaille gewann der Österreicher Christoph Sumann und Bronze ging an Vincent Jay aus Frankreich, der zuvor das Sprintrennen gewinnen konnte.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 1,4 MB)

Verfolgung (Manner)